

Patronyme 
Pierre Forest est le nom notamment porté par :
 Pierre Forest (1881-1971), peintre français ;
 Pierre Forest (1899-1984), homme politique français ;
 Pierre Forest, connu aussi sous le pseudonyme de Michel-Pierre Hamelet (1908-2000), journaliste français ;
 Pierre Forest (né au ), acteur français.